Приз «Зірка» — щорічна футбольна нагорода, що вручається найкращому футболістові року країн Співдружності і Балтики (колишнього СРСР). Вибір найкращого гравця проводиться шляхом голосування спортивних видань, а також телерадіокомпаній країн колишнього СРСР. Кожне видання визначає свою п'ятірку футболістів. За перше місце футболіст отримує п'ять, за друге — чотири, за третє — три, за четверте — два і за п'яте — одне очко. Переможцями стають перші п'ять гравців, що набрали більшу кількість очок. Проводиться виданням «Спорт-Експрес» з 2004 року.

Див. також 
 Футболіст року в Росії (Спорт-Експрес)

Посилання 
 Інформація на сайті «Спорт-Експреса»

Футбольні нагороди